NGC 3430 (другие обозначения — UGC 5982, MCG 6-24-26, ZWG 184.29, KUG 1049+332, IRAS 10494+3312, PGC 32614) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Малый Лев.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В галактике вспыхнула сверхновая  типа II, её пиковая видимая звездная величина составила 17,3.

Галактика NGC 3430 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3430 в группу также входят NGC 3381, NGC 3395, NGC 3396, NGC 3424, NGC 3442, PGC 32631, UGC 5934 и UGC 5990.

Примечания 

 

3430
Малый Лев (созвездие)